Kurt Seligmann ist der Name folgender Personen:

* Kurt Seligmann (Gerechter unter den Völkern) (1896–1967), deutscher Gerechter unter den Völkern
 Kurt Seligmann (Künstler) (1900–1962), schweizerisch-US-amerikanischer Maler, Grafiker und Schriftsteller